Itivi bezeichnet:
 Itivi (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Itivi (Insel) (auch Qeqertaa), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland